

Miejscowości w Polsce  
 Bielino – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słupno 
 Bielino – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Rząśnik

Inne 
 Bielino – jurydyka Warszawy